Klimontów (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Proszowicki
 Klimontów (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Górowski
 Klimontów (powiat Jędrzejowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Jędrzejowski
 Klimontów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Sandomierski
 Klimontów (powiat Sandomierski), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Sandomierski